«Голубка (пісня)» — відома пісня і однойменний танець, таже відомі як «Палома» (); автор віршів і музики — Себастіян Ірад'єр.
 «Голуб (повість)» (1987) — новела Патріка Зюскінда.
 «Голубка» — роман Анатолія Приставкина.
 «Голубка (фільм)»
 «Голубка» — дача генерала Голубова в Алушті, Крим
 Голубка (річка) — річка в Україні, у Таращанському районі Київської області.

Прізвище
 Голубка Петро Михайлович (*1972) — колишній український футболіст, нападник.
 Голубка Петро Олександрович (*1989) — український шахіст.
 Парамон (Голубка) (у світі Федір Михайлович Голубка;  1977) - архиєрей РПЦ, єпископ Наро-Фомінський, вікарій патріарха Московського і всієї Русі.